Koala puede referirse a alguno de los siguientes conceptos:

Animales 
Koala: Phascolarctos cinereus, un animal arborícola, con hábitos perezozos.
Koala: Phascolarctos stirtoni, especie extinguida que habitaba en Australia.

Videojuegos 
Koala Kong: personaje saga Crash Bandicoot.

Música 
Koala: sencillo de Oliver Heldens.